Santa Cruz del Valle Urbión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz del Valle Urbión (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Cruz del Valle Urbión (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar